Solianka (Astracan), localitat de la província d'Astracan, a Rússia
 Solianka (Volgograd), localitat de la província de Volgograd, a Rússia
 Solianka (Saràtov), localitat de la província de Saràtov, a Rússia